Bernays puede referirse a:

 Edward Louis Bernays, periodista austriaco.
 Martha Bernays, también conocida como Martha Freud.